Goude peut désigner :

Patronyme 

 Charles Blé Goudé (1972-), homme politique ivoirien ;
 Émile Goude (1870-1941), homme politique français ;
 Jean-Paul Goude (1938-), graphiste, illustrateur, photographe, metteur en scène et réalisateur de films publicitaires français ;
 Jean-Philippe Goude (1952-), compositeur, directeur artistique et arrangeur français.

Pseudonyme 

 Alex Goude (1975-), personnalité française des médias et du spectacle ;

Toponyme 

 Maison de Goude Huyve, une maison belge de style baroque .
Patronyme français